KO, em artes marciais, nocaute.
 Abreviação ISO 639 para a língua coreana.
 "K.O.", canção da cantora Drag Queen brasileira Pabllo Vittar
 Ko (kana), romanização dos kana japoneses こ e コ
 Estação Kō, estação ferroviária japonesa localizada em Toyokawa

Desambiguações de siglas